Bədişqala kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bedishkala, ort, Qusar, 
 Bedirkala, ort, Qusar, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar